Шрадер () — фамилия.
 Известные носители
 Шрадер, Август (1815—1878) — прусский писатель.
 
 Шрадер, Генрих Адольф (1767—1836) — немецкий врач и ботаник.
 Шрадер, Герхард (1903—1990) — немецкий химик.
 Шрадер, Михаэль (род. 1989) — немецкий легкоатлет, который специализируется в многоборье.
 Шрадер, Отто (1855—1919) — немецкий филолог.
 Шрадер, Фридрих Людвиг Германович (1854—1931) — русский фотограф.
 Шрадер, Хильдегард (1910—1966) — германская пловчиха, чемпионка Европы и Олимпийских игр.
 Шрадер, Эберхард (1836—1908) — немецкий ориенталист.
 Шрадер, Эдвард (1877—1966) — американский шахматист швейцарского происхождения.
 Шрадер, Юлиус (1815—1900) — немецкий живописец.

См. также 
 Шредер
 Шреддер
 Клапан Шрадера

Примечания